— уезд, расположенный в префектуре Аомори (Япония). Состоит из двух изолированных участков — разделены городом Хатинохе, который ранее был в составе уезда.

Площадь — 969.38 км², Население — 73 955 человек (на 2013 год).

Населённые пункты
 посёлок Гонохе
 посёлок Намбу
 посёлок Саннохе
 село Синго
 посёлок Такко
 посёлок Хасиками

История

Преобразования уезда:
 1 июля 1909 год — селу Хатинохе был присвоен статус посёлка
 10 ноября 1928 год — селу Такко присвоен статус посёлка
 1 мая 1929 год — посёлок Хатинохе был выделен из состава уезда и получил статус города. 8 сёл в период 1942—2005 года вошли в состав города Хатинохе.
 1955 год — в состав посёлка Соннохе (20 марта) вошли 3 села, Такко (1 марта) — 1 село, Гонохе (1 июля) — 3 села, сёла Накуи и Китагава объединены в посёлок Накуи, 
 1 мая 1980 год — селу Хасиками присвоен статус посёлка
 1 июля 2004 год — село Кураиси вошло в состав посёлка Гонохе
 1 января 2006 год — село Фукучи и посёлок Накуи вошло в состав посёлка Намбу

Литература 
 Большой словарь японских топонимов Кадокава
 Энциклопедия Ниппоника

Ссылки 
 Большой словарь японских топонимов Кадокава, 2 том Префектура Аомори（Kadokawa Shoten, 1985 год. ISBN 4040010205）
 

Уезды префектуры Аомори